Travers bezeichnet:
 Travers NE, war bis Ende 2008 eine politische Gemeinde im Val de Travers, Kanton Neuenburg/Neuchâtel, Schweiz
 Val de Travers, ein Tal ebenda
 Val-de-Travers NE, ist seit 2009 eine politische Gemeinde im Val de Travers
 Val-de-Travers (Bezirk), einen Bezirk ebenda
 Travers River, Fluss auf der Südinsel Neuseelands
 in der Reitkunst eine bestimmte Bewegung des Pferdes, siehe Travers (Reitsport)
 Bündner Adelsfamilie Travers, auch Travers von Ortenstein
 Englische Familie Travers, ursprünglich aus Horton/Nateby/Tulketh in Lancashire

Travers ist der Familienname folgender Personen:
 Aileen Travers (* 1966), schottische Badmintonspielerin
 Allan Travers (1892–1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Andrina Travers (* 1995), Schweizer Pop-Sängerin und Schauspielerin
 Basil Travers (1919–1998), englischer Rugby-Union-Spieler
 Bill Travers (1922–1994), britischer Schauspieler, Autor und Tierschützer
 Dan Travers (* 1956), schottischer Badmintonspieler
 Dow Travers (* 1987), kaimanischer Skifahrer
 Fritz Travers (1874–1929), deutscher Politiker
 Gustav Travers (1839–1892), deutscher Diplomat
 Henry Travers (1874–1965), amerikanisch/britischer Schauspieler
 Johann Travers (1483–1563), Schweizer Jurist, Bündner Landeshauptmann und Heerführer und Mitbegründer der rätoromanischen Sprache im Engadin

 Linden Travers (1913–2001), britische Schauspielerin
 Mark Travers (* 1999), irischer Fußballtorhüter
 Mary Travers (1936–2009), amerikanische Folksängerin
 Morris William Travers (1872–1961), englischer Chemiker
 P. L. Travers (1899–1996), australische Schriftstellerin
 Pat Travers (* 1954), kanadischer Musiker
 Patricia Travers (1927–2010), amerikanische Violinistin
 Peter Travers, US-amerikanischer Filmkritiker
 Rudolf von Travers († 1642), Bündner Richter und Offizier
 Susan Travers (1909–2003), erste und einzige Frau die in der Fremdenlegion diente
 Walter Travers (~1548–1634), englischer Puritaner und Autor
 William Travers (1819–1903), neuseeländischer Politiker und Naturforscher

Siehe auch:

 Traverse
 Traversia